Pearsall kan som auktorsförkortning betyda:

 Richard F. Pearsall
 William Harrison Pearsall

Robotskapade auktorsförkortningar